Història militar
 Setge d'Arbuna (719)
 Setge d'Arbuna (737)
 Setge d'Arbuna (759)